Firpo puede hacer referencia a:

Personas 

Attilio Firpo, partisano italiano.
Edoardo Firpo, poeta italiano.
Francisco Firpo, ingeniero agrónomo argentino.
Frederick "Firpo" Marberry, beisbolista estadounidense.
José María Firpo, maestro y escritor uruguayo.
Luigi Firpo, historiador y político italiano.
Luis Ángel Firpo, boxeador argentino apodado el toro salvaje de las Pampas.
Massimo Firpo, historiador italiano.
Pampero Firpo, luchador argentino cuyo verdadero nombre era Juan Kachmanian.
Roberto Firpo, músico argentino.
Young Firpo, boxeador estadounidense cuyo verdadero nombre era Guido Bardelli.
 Junior Firpo, futbolista hispano-dominicano.

Miscelánea 
Club Deportivo Luis Ángel Firpo, club de fútbol salvadoreño nombrado en homenaje al boxeador argentino.